

Muziek 
Liedjes
 Expecting to fly (lied van Neil Young) (1968), een lied van Buffalo Springfield, geschreven en gezongen door Neil Young
 Expecting to fly (Headless Chickens) (1988), een lied van de Nieuw-Zeelandse band Headless Chickens
Albums
 Expecting to fly (Buffalo Springfield) (1970), een verzamelalbum van Buffalo Springfield, uitgegeven in het Verenigd Koninkrijk
 Expecting to fly (The Bluetones) (1996), een muziekalbum van The Bluetones

Literatuur 
 Expecting to fly (Patrick Sheridan), ondertitel In search of the spirit (2010), een boek van Patrick Sheridan